HMS Cumberland ist ein traditioneller Schiffsname der britischen Marine, der bisher elfmal vergeben wurde, und von der englischen Grafschaft Cumberland abgeleitet ist.

 Cumberland (Schiff, 1695) war ein 80-Kanonen-Schiff der 3. Klasse, das 1695 vom Stapel lief, 1707 von den Franzosen erbeutet, 1715 an Genua und 1717 weiter nach Spanien verkauft, 1718 von den Briten zurückerobert und schließlich 1720 an die Österreicher veräußert wurde.
 Cumberland (Schiff, 1710), ebenfalls ein 80-Kanonen-Schiff der 3. Klasse, lief 1710 vom Stapel, wurde 1739 umgebaut und ging 1760 vor Anker liegend unter.
 Cumberland (Schiff, 1739) war ein Brander, der zwischen 1739 und 1742 in Dienst war.
 Cumberland (Schiff, 1745) war ein weiterer Brander, der 1745 zur Flotte gehörte.
 HMS Cumberland (1774), ein 74-Kanonen-Schiff, lief 1774 vom Stapel und wurde 1805 abgebrochen.
 HMS Cumberland (1803) war ein Schoner, der 1803 gekauft und im Jahr darauf Prise der Franzosen wurde.
 HMS Cumberland (1807) war ebenfalls ein 74-Kanonen-Schiff, das 1807 Stapellauf hatte, 1830 zum Sträflingstransporter umgebaut, 1833 in HMS Fortitude umbenannt und 1870 verkauft wurde.
 HMS Cumberland (1842), ein Zweidecker mit 70 Kanonen, lief 1842 vom Stapel, wurde ab 1870 als Schulschiff verwendet und brannte 1889 aus.
 HMS Cumberland (1902) war ein Panzerkreuzer der Monmouth-Klasse, der 1902 vom Stapel lief und 1920 zum Abwracken verkauft wurde.
 HMS Cumberland (57), ein Schwerer Kreuzer der County-Klasse, lief 1926 vom Stapel und wurde 1959 abgewrackt.
 HMS Cumberland (F85) ist eine Fregatte der Broadsword-Klasse, die seit 1986 bis 2011 in Dienst war.

Literatur 
 

Cumberland